Ulujami (plaats), plaats in Jakarta Selatan (Zuid-Jakarta) in de provincie Jakarta, Java, Indonesië
 Ulujami (onderdistrict), onderdistrict in het regentschap Pemalang in de  provincie Midden-Java, Indonesië